Schiebelhuth ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Schiebelhuth (1895–1944), deutscher expressionistischer Schriftsteller und Dichter
 Stefan Schiebelhuth, deutscher Radiomoderator, Redakteur und Nachrichtensprecher

Siehe auch:
 Schiebelhut